Лос Алазанес има више значења:

 Лос Алазанес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алазанес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алазанес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алазанес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алазанес (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику